DI steht für:

 Dagens Industri, eine schwedische Wirtschaftszeitung
 Data integration, siehe Informationsintegration
 dba (Fluggesellschaft), ehemalige deutsche Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Defence Intelligence, ein Britischer Geheimdienst
 Democracy International, Inc., US-amerikanische Organisation zur Demokratieberatung
 Dependency Injection
 Despised Icon, eine kanadische Deathcore-Band aus Montreal
 Destination Index, ein 16-Bit-Allzweckregister bei der x86-Architektur
 D.I., eine Punkband aus Südkalifornien
 Digital intermediate, ein Begriff aus der Filmproduktion
 Digitally Imported, der größte Radio-Stream-Anbieter im Internet
 Dili (Gemeinde), Osttimor
 Diplom-Ingenieur, nur in Österreich verwendete alternative Abkürzung zu Dipl.-Ing.
 Dirección de Inteligencia, kubanischer Auslandsgeheimdienst
 Direct Injection einer DI-Box bei elektronischen Verstärkeranlagen
 Direkteinspritzung bei Verbrennungsmotoren, engl. Direct Injection
 Donaldson International Airways, ehemalige britische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Elfenbeinküste (ICAO-Code)
 Deutsche Industriellen-Vereinigung

DI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Dibra (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Darmstadt-Dieburg (seit 2. Januar 2013)

D.I steht für:
 AEG D.I, deutsches Militärflugzeug
 Albatros D.I, deutsches Militärflugzeug
 Daimler D.I, deutsches Militärflugzeug der Daimler-Motoren-Gesellschaft
 DFW D.I, deutsches Militärflugzeug der Deutschen Flugzeug-Werke
 Euler D.I, deutsches Militärflugzeug
 Fokker D.I, deutsches Militärflugzeug
 Friedrichshafen D.I, deutsches Militärflugzeug der Flugzeugbau Friedrichshafen
 Halberstadt D.I, deutsches Militärflugzeug
 Junkers D.I, deutsches Militärflugzeug
 Kondor D.I, deutsches Militärflugzeug der Kondor Flugzeugwerke
 LVG D.I, deutsches Militärflugzeug der Luftverkehrsgesellschaft (LVG)
 MFW D.I, deutsches Militärflugzeug der Märkischen Flugzeugwerke
 Naglo D.I, deutsches Militärflugzeug der Naglo-Werft
 Pfalz D.I, deutsches Militärflugzeug der Pfalz-Flugzeugwerke
 Roland D.I, deutsches Militärflugzeug
 Rumpler D.I, deutsches Militärflugzeug der Rumpler-Werke
 Schütte-Lanz D.I, deutsches Militärflugzeug
 Siemens-Schuckert D.I, deutsches Militärflugzeug
 Zeppelin-Lindau D.I (auch: Dornier D.I), deutsches Militärflugzeug der Zeppelin Werk Lindau

D I steht für:
 Bayerische D I, königlich-bayerische Dampflok

Di steht für:
 Diana (Vorname), als Kurzform für einen Vornamen
 Di (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Dizi (Instrument), eine Querflöte der traditionellen chinesischen Musik
 Kürzel für das von Carl Mosander vermutete Element Didym (Mischung aus Neodym und Praseodym)

Personen:
 Lady Di (1961–1997), siehe Diana, Princess of Wales
 Lumumba Di-Aping, sudanesischer Diplomat
 Di Renjie (630–700), chinesischer Politiker der Tang-Dynastie
 Zhuang Di (* 1981), chinesischer Dartspieler

Di. steht für:
 Dienstag, ein Wochentag

di- steht für:
 die griechische Vorsilbe für zwei-/zwie-/doppelt-/...
ein Adelsprädikat in italienischen Namen

Siehe auch:
 D1

Abkürzung